Sigurd Magnusson kan syfta på någon av följande:

Sigurd Jorsalafarare, norsk 1100-talskung
Sigurd Magnussøn, norsk skådespelare och teaterledare